Танинул има више значења:

 Танинул, Фидеруса (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Танинул (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику